Konzola ima sljedeća značenja:
 konzola, arhitektonski konstrukcijski element
 Vrsta stolića uza zid ili pričvršćenog uza zid iz doba baroka. Ima praktičnu i ukrasnu ulogu.
 Igraća konzola, namjenski stroj za videoigre
 Konzola (zaslon), naziv za kombinaciju zaslona i tastature koja se priključuje na računalo